Новоселки — деревня в Любимском районе Ярославской области в составе Воскресенского сельского поселения.

Население 

Располагается между деревней Соть, которая является железнодорожной станцией и деревней Тяпино, где в данный момент никто не проживает, высота центра селения над уровнем моря — 117 м.

Примечания 

Населённые пункты Любимского района